Aston puede referirse a:

 Aston (Ariège), Francia
 Aston (Berkshire), Inglaterra
 Aston (Birmingham), Inglaterra
 Aston (Claverley), Shropshire, Inglaterra
 Aston (cráter)
 Aston (Derbyshire Dales), Derbyshire, Inglaterra
 Aston (Herefordshire), Inglaterra
 Aston (Hertfordshire), Inglaterra
 Aston (High Peak), Derbyshire, Inglaterra
 Aston (Newcastle upon Tyne), Staffordshire, Inglaterra
 Aston (Oxfordshire), Inglaterra
 Aston (South Yorkshire), Inglaterra
 Aston (Wem Urban), Shropshire, Inglaterra
 Aston-by-Doxey, Staffordshire, Inglaterra
 Aston-by-Sutton, Cheshire, Inglaterra
 Aston by Wrenbury, Cheshire, Inglaterra